Alaincourt ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Alaincourt (Aisne) im Département Aisne
Alaincourt (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
Alaincourt-la-Côte im Département Moselle